Chestertown puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Chestertown (Maryland); o
  Chestertown (Nueva York).